Gressy puede referirse a:

Gressy, comuna francesa del departamento de Sena y Marne.
Gressy, comuna suiza del cantón de Vaud.